Die Little League World Series 1989 war die 43. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde in South Williamsport.

Teilnehmer

Ergebnisse

Gewinnerrunde

Klassierungsrunde

Einzelnachweise 

Baseball 1989
1989
Sportveranstaltung in South Williamsport